Peral peut faire référence à :

Toponyme 

 , freguesia de la municipalité portugaise de Cadaval, Portugal.

Patronyme ou pseudonyme 

 Isaac Peral (1851-1895), scientifique, marin et militaire espagnol.
 Peral (auteur), auteur de bande dessinée belge.
 Francisco Javier Peral, footballeur espagnol.

Autres 
 Peral (1888), premier sous-marin électrique adapté à un usage militaire.
 , sous-marins de la Marine espagnole ayant porté successivement le nom de Isaac Peral.